Ву́лиця Те́льмана — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Тельмана — вулиця у м. Бобровиця
 Вулиця Тельмана — вулиця в місті Дружківка
 Вулиця Тельмана — вулиця в смт. Любашівка
 Вулиця Тельмана — вулиця в м. Сватове (також є провулок)
 Вулиця Тельмана — вулиця в смт. Сиваське
 Вулиця Тельмана — вулиця в місті Соледар

Окуповані території:
 Вулиця Тельмана — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Тельмана — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Тельмана — вулиця в місті Севастополь.

 Вулиця Тельмана — колишня назва Щасливої вулиці в місті Андрушівка Житомирської області
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Спортивна у місті Балта
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Ревуцького в місті Бахмач Чернігівської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Свічної вулиці в місті Бердичів Житомирської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Спортивної вулиці в місті Бердянськ Запорізької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Веделівка в місті Білопілля Сумської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Патріотичної вулиці в смт Божедарівка Дніпропетровської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Михайла Калмикова в місті Бориспіль Київської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Михайла Ружного в місті Бровари Київської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Патріотів в смт Васильківка Дніпропетровської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Сергія Ряженцева в місті Верхівцеве Дніпропетровської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Олександра Олійника в місті Волноваха Донецької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Валеріана Боржковського в місті Вінниця.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Захисників України у місті Гадяч.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Мелодійної вулиці в місті Глобине Полтавської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Святошної вулиці в місті Глухів Сумської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Михайла Марковського в місті Городище Черкаської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Степана Бандери в місті Городок
 Вулиця Тельмана — колишня назва Української вулиці в смт Градизьк Полтавської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Бузкової вулиці в смт Диканька Полтавської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Ігоря Сікорського в місті Дніпро.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Ріжкової вулиці в місті Дніпро.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Бакаївської вулиці в смт Драбів Черкаської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Павла Тичини в місті Дунаївці Хмельницької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Данила Демуцького в місті Жашків Черкаської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Остапа Вишні в місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Олімпійської вулиці в місті Жовті Води Дніпропетровської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Героїв Дніпра в місті Запоріжжя.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Зоряної вулиці в місті Кагарлик Київської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Євгена Войцехівського в місті Кам'янка Черкаської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Сергія Нігояна в місті Кам'янське Дніпропетровської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Ясенової вулиці в смт Карнаухівка Дніпропетровської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Німецької вулиці в місті Київ.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Данила Галицького в місті Козятин Вінницької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Євгена Патона в місті Коростень Житомирської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Соборності в місті Костянтинівка Донецької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Різдвяної вулиці в місті Краматорськ Донецької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Володимира Великого в місті Кременчук Полтавської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Весняної вулиці в місті Кремінна Луганської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Галахівської вулиці в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Олени Теліги в місті Кропивницький.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в місті Курахове Донецької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Леоніда Бикова в місті Лиман Донецької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Яружної вулиці в місті Лисичанськ Луганської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Миру в смт Лосинівка Чернігівської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Спаської вулиці в місті Лохвиця Полтавської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Тюльпанової вулиці в місті Марганець Дніпропетровської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Петра Карпова в місті Мар'їнка Донецької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в смт Машівка Полтавської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Павла Сивицького в місті Мелітополь Запорізької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Бугогардівської вулиці в місті Миколаїв.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Павла Стеця в місті Мукачево Закарпатської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Володимира Івасюка в місті Ніжин Чернігівської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Чумацької вулиці в місті Нікополь Дніпропетровської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Володимира Антоновича в місті Новоград-Волинський Житомирської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Васильківської вулиці в місті Обухів Київської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Солідарності в смт Оратів Вінницької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Соборної вулиці в місті Оріхів Запорізької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Сергія Корольова в місті Павлоград Дніпропетровської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Героїв України в місті Покров Дніпропетровської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Таврійської вулиці в місті Покровськ Донецької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Незалежності в смт Покровське Дніпропетровської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Сонячної вулиці в місті Пологи Запорізької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Довгалі в місті Полонне Хмельницької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Леоніда Полтави в місті Полтава.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Соборної вулиці в смт Решетилівка Полтавської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Козацької вулиці в місті Родинське Донецької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Сонячної вулиці в смт Розівка Запорізької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Вишневої вулиці в смт Романів Житомирської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Римаренків в місті Ромни Сумської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Музейної вулиці в місті Синельникове Дніпропетровської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Зіркової вулиці в місті Слов'янськ Донецької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва бульвара Бобринського в місті Сміла Черкаської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Орлика в місті Старокостянтинів Хмельницької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Вербної вулиці в місті Суми.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Літній вулиці в місті Токмак Запорізької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Володимира Великого в смт Томаківка Дніпропетровської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Андрія Палая в місті Ужгород.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Волонтерів в місті Умань Черкаської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Зеленої вулиці в місті Фастів Київської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Баркалова в місті Харків.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Дмитра Донцова в місті Херсон.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Покровської вулиці в місті Часів Яр Донецької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Братів Чучупаків в місті Черкаси.
 Вулиця Тельмана — колишня назва Андріївської вулиці в місті Чернігів.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Карпенка-Карого в місті Шепетівка Хмельницької області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Сергія Коворотного в місті Шостка Сумської області.
 Вулиця Тельмана — колишня назва вулиці Михайла Кравченка в місті Шпола Черкаської області.

Вулиці, названі на честь людей